ХМЗ может означать:

Предприятия и торговые марки 
 Харцызский металлургический завод
 Харьковский машиностроительный завод им. В. А. Малышева
 Харьковский машиностроительный завод «Красный Октябрь»
 Харьковский машиностроительный завод «Свет шахтёра»
 Харьковский машиностроительный завод им. Ф. Э. Дзержинского
 Харьковский моторостроительный завод «Серп и молот»
 Херсонский машиностроительный завод им. Г. И. Петровского

Химико-металлургический завод 
 Ангренский химико-металлургический завод
 Донецкий химико-металлургический завод
 Иртышский химико-металлургический завод
 Красноярский химико-металлургический завод
 Кыргызский химико-металлургический завод
 Озёрский химико-металлургический завод
 Подольский химико-металлургический завод — (монокристаллический кремний, монокристаллические пластины, фотоэлектрические преобразователи).
 Северодонецкий химико-металлургический завод
 Северский химико-металлургический завод — (плутоний, магнитные сплавы, ультрадисперсные порошки).
 Темиртауский химико-металлургический завод
 Томский химико-металлургический завод
 Электростальский химико-металлургический завод

Химико-металлургический комбинат 
 Калушский химико-металлургический комбинат
 Чепецкий химико-металлургический комбинат

На латинице 
Близкая по написанию к ХМЗ, практически не различимая от неё в тексте аббревиатура XM3 («Икс-Эм Три»).